Чемпионат Греции прошёл в Айос-Николаосе с 13 по 23 октября 2000 года.

 Категория: 5-я (средний рейтинг: 2365).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2000 год в шахматах
Октябрь 2000 года
Спорт в Греции в 2000 году